Amadea bezeichnet:

 Amadea (Schiff, 1991), ein Kreuzfahrtschiff
 Amadea (Schiff, 2016), eine Megayacht